Le nom Béjart peut faire référence à :
 la famille Béjart, famille de comédiens du  liée à Molière. Elle compte notamment :
 Joseph Béjart ;
 Jacques Béjart ;
 Louis Béjart ;
 Madeleine Béjart ;
 Armande Béjart, épouse de Molière ;
 Geneviève Béjart.

 Maurice Béjart, nom de scène de Maurice-Jean Berger, danseur et chorégraphe français - nom qu'il avait choisi par référence à Armande Béjart ;
 Béjart Ballet Lausanne, compagnie fondée par Maurice Béjart ;
 Riponne-Maurice Béjart, station du métro de Lausanne ;
 Béjart, un documentaire de François Weyergans en 1961.

Bejart
Homonymie de pseudonyme